Anja steht für:
 Anja, weiblicher Vorname
 Anja (Madagaskar), Ortschaft 4. Ordnung bei Ambalavao (Stadt) auf Madagaskar (1030 m)

Siehe auch:
 Anja Community Reserve, ein Schutzgebiet bei Anja (Madagaskar)